Thomas Pfüller ist der Name folgender Personen:

* Thomas Pfüller (Sportfunktionär) (* 1949), deutscher Biathlet und Sportfunktionär
 Thomas Pfüller (Fußballspieler) (* 1967), deutscher Fußballspieler